Der ITS Cup 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Olmütz. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 13. bis 21. Juli 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Olmütz